St Paul's School kan avse:

Asien

Indien 
St. Paul's School, Darjeeling, i Darjeeling, Indien
St. Paul's School, New Delhi, i New Delhi, Indien

Pakistan 
 St Paul's English High School, Karachi

Hongkong 
St. Paul's Convent School i Causeway Bay
St. Paul's Co-educational College i Wong Chuk Hang
St. Paul's College, Hongkong i Bonham Road, Western Mid-Levels
St. Paul's Primary Catholic School i Happy Valley

Europa

Storbritannien 

St Paul's School, London (ursprungligen i City of London, nu i Barnes)
St Paul's Cathedral School, London (belägen nära den östra änden av Sankt Pauls-katedralen)
St Paul's Girls' School, Hammersmith, London 
St Paul's School for Girls, Edgbaston, Birmingham
St. Paul's School, Winchmore Hill, North London

St Paul's Catholic Comprehensive School and Performing Arts College, Evington, Leicester

Spanien 
St. Paul's School, Barcelona, Barcelona, Spanien

Australien 
St Paul's School, Bald Hills, i Brisbane, Australien

Nya Zeeland 
 St. Paul's School, Dallington i Dallington, Nya Zeeland
 St Paul's Collegiate School i Hamilton, Nya Zeeland

Nordamerika

Kanada 
St. Paul's High School i Winnipeg, Manitoba

USA 

 St. Paul's School (Visalia, Kalifornien)
 St. Paul's School (Covington, Louisiana)
 St. Paul's School (Brooklandville, Maryland)
 St. Paul's School (Concord, New Hampshire)
 St. Paul's School (Garden City, New York) (stängd)
 St. Paul's Lutheran School (East Northport, New York)

Sydamerika

Brasilien 
St Paul's School (São Paulo)

Afrika

Zimbabwe 
St. Paul's School, Gweru

Se även 
 St. Paul High School
 St. Paul